The Oath – wiersz amerykańskiego prawnika, prozaika i poety Williama Vicarsa Lawrance’a, opublikowany w 1889 przez Riverside Press w tomie The Story of Judeth: a Tale of Bethany, with Poems of Home, Heart, and Hearth. Utwór składa się z dziesięciu części.

"Swear it!" he said; "swear on this hand 
Over this heart that is throbbing beneath! 
Swear it ! Yes, swear, that the oath may stand, 
Nor perish away in the passing breath. 
There ! it is done ! Bound soul and heart, — 
Not to the evil, for no black art 
The struggling soul shall stain, but good, 
Good for thee and for me. Why should 
Thy cheek blanch white, as if a fear 
Pressed on thy footsteps darkly near?

Przypisy

Bibliografia 
 
Utwory Williama Vicarsa Lawrance’a
Utwory literackie z 1889.